Virgen del Carmen ist der Name folgender Orte:

 Virgen del Carmen (Alicante), Stadtteil der Stadt Alicante, Region Valencia, Spanien
 Virgen del Carmen (Málaga), Stadtteil der Stadt Málaga, Provinz Málaga, Spanien

Siehe auch:
 Maria-vom-Berg-Karmel-Kirche, Kirchen mit dem Patrozinium Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel